Ву́лиця Бала́кірева (трапляються варіанти вулиця Бала́кірєва, вулиця Бала́кирева) — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Балакірева — колишня назва вулиці Петриківська у місті Кам'янське.
 Вулиця Балакірева — колишня назва вулиці Івана Підкови в місті Київ.
 Вулиця Балакірева — колишня назва вулиці Героїв Поліції у місті Черкаси.

Вулиці, названі на честь людей